Macau Open 2016 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2016 (Badminton)
 Macau Open 2016 (Squash)